John Collins (1717–1795) – gubernator Rhode Island
 John Augustine Collins (1899–1989) – australijski wojskowy
 John Collins (1912–2001) – amerykański mistrz i trener szachowy
 John Collins (1931–2017) – walijski rugbysta i lekkoatleta
 John D. Collins (ur. 1942) – brytyjski aktor
 John Collins (ur. 1945) – szkocki piłkarz i trener
 John Collins (ur. 1949) – walijski piłkarz
 John Collins (ur. 1968) – szkocki piłkarz i trener
 John Collins (ur. 1971) – australijski gitarzysta
 John Collins (ur. 1997) – amerykański koszykarz
 John Collins  (ur. 1989) – brytyjski wioślarz

Zobacz też 
 Collins John (ur. 1985) – holenderski piłkarz